cegielnia – zakład produkujący cegły

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 84, w tym 16 podstawowych

Miejscowości poza granicami Polski 
 Cegielnia – wieś na Białorusi w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.
 Cegielnia – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim
 Cegielnia – wieś na Litwie w gminie Bujwidze
 Cegielnia – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
 Cegielnia – dawna leśniczówka na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Stanisławowo.
 Cegielnia – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ziabki.
 Cegielnia – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.
 Cegielnia – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Lubawiczskoje rejonu rudniańskiego w obwodzie smoleńskim

Jeziora w Polsce  
Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące, wymienia 2 jeziora:
 Cegielnia – jezioro w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim w mieście Wałcz 
 Cegielnia – jezioro w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim w gminie Wiżajny

Inne 
 Cegielnia – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Cegielni
 Cegielnia – wzgórze na Wyżynie Częstochowskiej koło miejscowości Olsztyn
 Cegielnia – nieofic. przysiółek wsi Malachin w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk

Zobacz też 
 Suchanińska Cegielnia
 Osiedle Cegielnia (Zielona Góra)
 Osiedle Cegielniana (Jaworzno)
 Cegielnia Lewicka, Cegielnia Psucka, Cegielnia Ratowska, Cegielnia-Kosewo, Cegielnia-Rudki

Przypisy